L'edizione 1984 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Vålerengen.

Capocannoniere del torneo fu Sverre Brandhaug (Rosenborg), con 13 reti.

Classifica finale

Verdetti
Rosenborg Campione di Norvegia 1984.
Fredrikstad e Strindheim retrocesse in 2. divisjon.

Calcio nel 1984
Campionato norvegese di calcio